Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann che hanno battuto in finale Manuel Orantes e Ion Țiriac 7-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Manuel Orantes /  Ion Țiriac (finale)
 Terry Addison /  John Newcombe (semifinali)

 John Alexander /  Phil Dent (semifinali)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1973